Лайонел Томас Кэсвил Ролт (), также известный как Л. Т. К. Ролт () или просто Том Ролт () (11 февраля 1910, Честер, Чешир, Англия — 9 мая 1974, Стэнли Понтлардж) — английский писатель, историк и археолог техники, энтузиаст и популяризатор английских речных каналов, исторических железных дорог и олдтаймеров.

Биография

Ранние годы 

Том Рольт родился в Честере. Он учился в Челтенхемском колледже и начал работать в 16 лет, изучая паровые механизмы. Потом он устроился в локомотивные мастерские Керра Стюарта в Сток-он-Тренте, где его дядя, Кирл Уилланс, был главным инженером-разработчиком. Его дядя купил деревянный конный нэрроубот «Кресси» и поставил на него паровой двигатель. Вскоре он обнаружил, что пар делает невозможным прохождение туннелей и заменил его двигателем от Ford Model T. Так Том познакомился с английскими каналами.

Автомобили 
Во время депрессии тридцатых годов Ролт стал безработным и обратился к старинным спортивным автомобилям, приняв участие в ветеранском забеге да Брайтона и купил ряд автомобилей, включая двухместный Alvis 12/50 1924 года, который поддерживал до конца своей жизни.

В 1934 году стал сооснователем .

«Кресси» и «Нэрроубот» 
В 1936 году Кирл Уилланс выкупил обратно «Кресси», которую он ранее продал, и несколько путешествий по каналам убедили Ролта, что он хочет пожить на воде. Он убедил Анджелу Орред присоединиться к нему в этой идиллии. Это была молодая блондинка в белом свитере с воротником поло, которая заехала в его гараж на «Альфа-Ромео» в 1937 году и была захвачена его коллекцией старинных автомобилей. Ролт выкупил «Кресси» у своего дяди и принялся переделывать ее в лодку, пригодную для постоянного житья, причем самым заметным дополнением была ванна.

К лету 1939 года Том и Анджела, наперекор желанию её отца, тайно поженились 11 июля. Работа над «Кресси» была закончена на верфи Тули в Банбери, и 27 июля Ролт и его жена отправились по Оксфордскому каналу. Во время путешествия началась Вторая мировая война, первая стадия которой носила относительно мирный характер, поэтому путешествие удалось завершить.

В результате путешествия была написана книга, первоначально носившая название «Нарисованный корабль» (). Книга была холодно встречена издателями, и только в 1944 году впервые увидела свет под названием «Нэрроубот». В послевоенной Англии книга имела неожиданный успех и была переиздана уже через год. Идеи, изложенные в этой книге, послужили толчком к созданию ассоциации по возрождению английских водных путей (Ассоциация внутренних водных путей), популяризации жизни на воде и путешествиям по стране в узких канальных лодках — нэрроуботах, число которых на данный момент уже превысило 30000 и продолжает увеличиваться.

Талиллинская железная дорога 
В 1950 году Ролт отправил письмо в , предлагая сохранить узкоколейную Талиллинскую железную дорогу и превратить её в туристический аттракцион. Его инициатива увенчалась успехом, дорога существует и поныне, а один из паровозов на ней носит имя Tom Rolt.

Награды и звания 
 Член Королевского литературного общества
 Почётный Магистр искусств Ньюкаслского университета
 Почётный Магистр наук Батского университета

Память 
 Мост №164 на Оксфордском канале в Банбури носит его имя.
 В 1991 году узкоколейный локомотив на Талиллинской железной дороге носит имя «Том Ролт».
 При жизни был вице-президентом , которое учредило Премию Ролта.
 Был сооснователем , которая ежегодно проводит Ролтовскую лекцию.

Примечания

Ссылки 
 L.T.C.Rolt, официальный сайт

Персоналии по алфавиту